Хоффман, Роберт:
 Хоффман, Роберт (актёр) (род. 1980) — американский актёр, танцор и хореограф.
  (1947—2006) — американский бизнесмен и филантроп, наиболее известный как соучредитель влиятельного юмористического журнала .